Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1980 – zestawienie państw, reprezentowanych przez narodowe komitety paraolimpijskie, uszeregowanych pod względem liczby zdobytych medali na VI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1980 roku w Arnhem.

W zawodach wzięło udział 1654 niepełnosprawnych sportowców z 42 państw. Przeprowadzono 590 konkurencji w 13 dyscyplinach sportowych.

Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Stanów Zjednoczonych, w dorobku których znalazło się 195 medali – 75 złotych, 66 srebrnych i 54 brązowe. Tyle samo złotych medali zdobyli drudzy w klasyfikacji reprezentanci Polski, jednak wywalczyli mniej srebrnych i brązowych medali.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację medalową państw, które zdobyły medale na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 1980 w Arnhem, sporządzoną na podstawie oficjalnych raportów Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Klasyfikacja posortowana jest najpierw według liczby osiągniętych medali złotych, następnie srebrnych, a na końcu brązowych. W przypadku, gdy dwa kraje zdobyły tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, o kolejności zdecydował porządek alfabetyczny.

Przypisy 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Arnhem 1980